DHB-Pokal der Frauen er Deutscher Handballbunds landsdækkende pokalturnering for kvinders klubhold. Turneringen er afviklet årligt siden 1975, og der kåres hver sæson en pokalmeste som følge af en Final 4-turnering i aprilmåned.

DHB-Pokalmestre gennem tiden

Flest titler

Eksterne henvisninger/kilder 

 Sven Webers (Red.): Archiv Handballdaten.de, Datenbank DHB-Pokalsieger (Frauen)

Håndbold i Tyskland
Etableret i 1975